Sulimy peut désigner en Pologne :
 Sulimy, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sulimy, village du powiat de Giżycko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sulimy, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie
 Sulimy, village du powiat de Zgierz, dans la voïvodie de Łódź